Типпелига 1993 () — 49-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул смог защитить клуб «Русенборг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1994
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1993 году